Desa Pringsurat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pringsurat (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 110,29), Jawa Tengah, 
 Desa Pringsurat (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 109,60), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar